French Connection peut désigner :

Justice 

 La French Connection, réseau criminel français d'export d’héroïne vers les États-Unis qui opéra au milieu du .

Cinéma 

French Connection, un film de William Friedkin sorti en 1971 ;
French Connection 2, un film de John Frankenheimer sorti 1975, suite du précédent ;
The French Connection, une société de production de cinéma française ;
French conneXion, un film pornographique de Marc Dorcel sorti en 2007.

Musique 

French Connection, un album de la chanteuse belge Kate Ryan sorti en 2009 ;

Autre 

French Connection, une marque britannique de vêtements ;
French Connection, le surnom d'une ligne de joueurs canado-français de hockey sur glace ;
French Connection, un cocktail à base de cognac et d'amaretto.



Homonymie de titre